Саида Ходжиевна Раметова (; род. , Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — заслуженная артистка Узбекистана (1998). Актриса Узбекского национального академического драматического театра и кино.

Биография 
В настоящее время исполняет роли в театре и кино. Проводит свадебные торжества в качестве тамады.

Личная жизнь 
 Муж — Джумадулла Раметов. актёр, певец и режиссёр.
 Сын Азиз Раметов. актёр.
 Сын Улугбек Раметов. актёр.
 Невеста Шахиста Раметова.

Фильмография

Фильм

Телесериалы

Телесериал

Роли в театре

Театр 
Спектакли в Узбекском национальном академическом драматическом театре:

Клипы

Клип

Заслуги 
Победительница второго этапа национального конкурса «Женщина года» 2009 в Узбекистане.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Узбекистана